Селище — населений пункт у сільській місцевості
 Селище — роман Кіра Буличова

Селище — село, Вітебська область, Бешенковицький район
 Селище — село, Вітебська область, Верхньодвінський район, Кохановицька сільська рада
 Селище — село, Вітебська область, Глибоцький район
 Селище — село, Мінська область, Березинський район
 Селище — село, Мінська область, Борисовський район, Метченська сільська рада
 Селище — село, Мінська область, Борисовський район, Мойсеївщинська сільська рада
 Селище — село, Мінська область, Борисовський район, Пригородна сільська рада
 Селище — село, Мінська область, Вілейський район
 Селище — село, Мінська область, Крупський район
 Селище — село, Мінська область, Логойський район, Заріченська сільська рада
 Селище — село, Мінська область, Логойський район, Камінська сільська рада
 Селище — село, Мінська область, Логойський район, Логозинська сільська рада

 Селище — колишнє село, Вітебська область, Верхньодвінський район, Освейська сільська рада

Селище (Седліще) — місто в Холмському повіті Люблінського воєводства
 Селище (Седліще) — гміна в Холмському повіті Люблінського воєводства

Селище — присілок, Борська волость, Борське сільське поселення, Бокситогорський район, Ленінградська область
 Селище — присілок, Мозолевська волость, Борське сільське поселення, Бокситогорський район, Ленінградська область
 Селище — присілок, Великодвірське сільське поселення, Бокситогорський район, Ленінградська область
 Селище — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область

Селище — поселення в общині Доленьське Топлице, регіон Південно-Східна Словенія
 Селище — поселення в общині Толмін, Регіон Горішка

Селище — село, Вінницька область, Хмільницький район
 Селище — село, Вінницька область, Літинський район
 Селище — село, Вінницька область, Тиврівський район
 Селище — село, Київська область, Баришівський район
 Селище — село, Рівненська область, Сарненський район
 Селище — село, Сумська область, Конотопський район
 Селище — село, Сумська область, Лебединський район
 Селище — село, Харківська область, Куп'янський район
 Селище — село, Черкаська область, Звенигородський район
 Селище — село, Чернівецька область, Дністровський район
 Селище — село, Чернігівська область, Носівський район
 Селище — село, Чернігівська область, Семенівський район
 Селище — село, Чернігівська область, Щорський район

 Селище — поселення ХІІ-ХІІІ ст. біля с. Анисова Чернігівського району Чернігівської області
 Селище — стара назва села Гостинне, Немирівський район, Вінницька область
 Селище — колишнє село Галицького району Івано-Франківської області, повністю виселене і знищене за підтримку УПА

Див. також 
 Седлище
 Седліще